Scharia-Polizei steht für:

 die Polizei einiger islamischer Staaten, die die Scharia-Vorschriften bezüglich des religiösen Verhaltens durchsetzt, siehe Islamische Religionspolizei
 eine Aktion salafistischer Aktivisten in Wuppertal, siehe Sven Lau#Shariah Police